Kimmig ist der Familienname folgender Personen:

 Gustav Kimmig (1831–1915), deutscher Arzt und Politiker
 Harald Kimmig (* 1956) deutscher Violinist und Komponist
 Holger Kimmig (* 1975), deutscher Schwimmer
 Joseph Kimmig (1909–1976), deutscher Dermatologe
 Otto Kimmig (1858–1913), deutscher Lehrer und klassischer Philologe

 Rudolf Kimmig (1869–1944), deutscher Versicherungsmanager
 Stephan Kimmig (* 1959), deutscher Theaterregisseur
 Werner Kimmig (* 1948), deutscher Fernsehproduzent und Musikmanager
 Wolfgang Kimmig (1910–2001), deutscher Prähistoriker

Siehe auch:
 Kimmig-Agar, Nährmedium
 Kimmich